Francisco Tamayo puede referirse a:

 Francisco Tamayo Pacheco (1891–1957), político peruano;
 Francisco Tamayo Yepes (1902–1985), botánico venezolano.

en:Francisco Tamayo